Bei den ITA National Intercollegiate Indoor Championships wurden 2004 die Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der vier Konkurrenzen war das Herreneinzel. Gespielt wurde vom 4. bis zum 7. November auf dem Campus der University of Michigan in Ann Arbor. Als Sieger ging der ungesetzte US-Amerikaner Ryler DeHeart von der University of Illinois hervor.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Nebenrunde 
Im Finale besiegte der US-Amerikaner KC Corkery von Stanford den Deutschen Lars Pörschke von Baylor in zwei Sätzen.

Weblinks 
 Turnierplan Hauptfeld auf collegeandjuniortennis.com (englisch)
  auf itatennis.com (englisch, pdf)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2004/05
Tennisturnier 2004
Tennisturnier in Ann Arbor
2004 Herreneinzel
Herrentennisturnier